Zuidelijk Insteekdok (Antwerpen)
 Zuidelijk Insteekdok (Zeebrugge)